Lechner steht für:
 Lechner, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Mount Lechner (2030 m), Berg im Queen-Elizabeth-Land, Antarktika

Orte:

 Lechner (Bayrischzell), historischer Ortsteil von Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Oberbayern
 Lechner (Rechtmehring), Ortsteil von Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

 Lechner (Stubenberg), Ortsteil von Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lechner (Warngau), Ortsteil von Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Lechner – Lechner – Schallhammer, Unternehmen
 Georg-Lechner-Biermuseum in Oelde
 Lechnergraben, Gewässer